Sainte-Rose (Guadeloupe), een gemeente in Guadeloupe
 Sainte-Rose (New Brunswick), een dorp in de Canadese provincie New Brunswick
 Sainte-Rose (Réunion), een gemeente in Réunion